Соревнования во фристайле в женском могуле на зимних Олимпийских играх 2014 прошли 6 и 8 февраля в экстрим-парке Роза Хутор. В женском могуле приняли участие 28 спортсменок из 13 стран (две спортсменки на старт не вышли).

Олимпийская чемпионка 2010 года в этой дисциплине американка Ханна Кирни на этот раз стала третьей. Первые два места заняли сёстры Жюстин и Хлоэ Дюфур-Лапуант из Канады. Ещё одна сестра Максим Дюфур-Лапуант заняла 12-е место.

34-летняя японка Айко Уэмура приняла участие в могуле на пятой подряд Олимпиаде. Все пять раз она не опускалась ниже седьмого места (7, 6, 5, 4, 4), но так и не сумела выиграть медаль.

Медалисты

Соревнование

Квалификация 1

Квалификация 2

Финал 1

Финал 2

Финал 3

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр